

Codici 
 umo – codice ISO 639-3 della lingua umotía

Altro 
 umo – adattamento di humus